La Chaux-de-Fonds (stad), een stad in het Zwitserse kanton Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds (district), een district van het Zwitserse kanton Neuchâtel
FC La Chaux-de-Fonds, een Zwitserse voetbalclub
Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds, een Zwitserse voetbalclub